Le Chesne může být:

 Le Chesne (Ardennes) – bývalá francouzská obec v departementu Ardensko
 Le Chesne (Eure) – bývalá francouzská obec v departementu Eure